Изборо́вье — деревня в Новосельском сельском поселении Сланцевского района Ленинградской области.

История 
На карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года, упоминается как две смежные деревни Изборовье.

ИЗБОРОВЬЕ 1-Е — деревня принадлежит ведомству Павловского городового правления, число жителей по ревизии: 43 м. п., 47 ж. п.  
ИЗБОРОВЬЕ 2-Е — деревня принадлежит ведомству Павловского городового правления, число жителей по ревизии: 26 м. п., 30 ж. п. (1838 год)

ИЗБОРОВЬЕ 1-Е — деревня Павловского городового правления, по просёлочной дороге, число дворов — 8, число душ — 26. 
ИЗБОРОВЬЕ 1-Е — деревня Павловского городового правления, по просёлочной дороге, число дворов — 12, число душ — 46.(1856 год)

ИЗБОРОВЬЕ 1-Е — деревня Павловского городового правления при озере Долгом, число дворов — 12, число жителей: 48 м. п., 51 ж. п.; 
ИЗБОРОВЬЕ 2-Е — деревня Павловского городового правления при озере Долгом, число дворов — 9, число жителей: 28 м. п., 29 ж. п.; (1862 год) 

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к Константиновской волости 1-го стана Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии.

В феврале 1917 года деревня входила в состав Константиновской волости Гдовского уезда

С марта 1917 по январь 1927 года, в состав Заяцковского сельсовета Доложской волости.

Согласно карте Петроградской и Эстляндской губерний 1919 года деревня называлась Изборье и состояла из двух частей.

С февраля по июль 1927 года, деревня находилась в составе Выскатской волости.

С августа 1927 по октябрь 1928 года, в составе Заяцковского сельсовета Рудненского района. В 1928 году население деревни составляло 262 человека.

С ноября 1928 года, в составе Заручьёвского сельсовета.

С июля 1930 года, в составе Столбовского сельсовета.

До данным 1933 года деревня Изборовье входила в состав Столбовского сельсовета Рудненского района Ленинградской области. С 1 августа 1933 года — в составе Заручьёвского сельсовета Осьминского района.

С 1 августа 1941 года по 31 января 1944 года, германская оккупация.

С 1961 года, в составе Сланцевского района.

С 1963 года, в составе Кингисеппского района.

По состоянию на 1 августа 1965 года деревня Изборовье входила в состав Заручьевского сельсовета Кингисеппского района. С ноября 1965 года, вновь в составе Сланцевского района. В 1965 году население деревни составляло 69 человек.

По данным 1973 года деревня Изборовье входила в состав Заручьевского сельсовета Сланцевского района.

По данным 1990 года деревня Изборовье входила в состав Новосельского сельсовета.

В 1997 году в деревне Изборовье Новосельской волости проживали 27 человек, в 2002 году — 37 человек (русские — 97 %).

В 2007 году в деревне Изборовье Новосельского СП проживали 16 человек, в 2010 году — 25 человек.

География 
Деревня расположена в юго-восточной части района на автодороге  (Заяцково — Жилино).

Расстояние до административного центра поселения — 16 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной платформы Сланцы — 56 км.

Деревня находится на южном берегу озера Долгое. Вдоль противоположного берега озера проходит автодорога .

Демография

Примечания

Ссылки 
План деревни Изборовье.

Населённые пункты Сланцевского района